Martí l'Humà (Girona, 1356 - Barcelona, 1410), Rei de la Corona d'Aragó
 Martí I de Ribagorça, comte de Ribagorça (1533-1565) i (1573-1581) IV duc de Vilafermosa (1573-1581)
 Papa Martí I, papa
 Martí II, papa
 Martí III, papa
 Martí IV, papa
 Martí V, papa
 Martí el Jove, infant d'Aragó i rei de Sicília (1390-1409)
 Martí Zaccaria, senyor de Focea, Quios i altres illes de la mar Egea
 Sant Martí de Tours, sant, bisbe de Tours
 Martí de Lleó, o San Martino, beat, canonge de Lleó
 Martí Riera Ferrer (Barcelona, 1955), que firma simplement com Martí, dibuixant de còmics català
 Martí Llosent, diversos personatges
 Martí Vergés, diversos personatges
 Francesc Martí, diversos personatges
 Miquel Martí Valenciano
 Marià Martí i Ventosa (? - Barcelona, 1935), empresari i polític català
 Ricard Martí Aguiló
 Tomeu Martí i Florit (Palma, 1969), activista cultural i polític mallorquí